Umaña se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Loengrin Umaña
 Gina Umaña Dodero